Copa da Liga pode referir-se a:

 Copa da Liga Alemã
 Copa da Liga Escocesa
 Copa da Liga Espanhola
 Copa da Liga Francesa
 Copa da Liga Finlandesa
 Copa da Liga Índia
 Copa da Liga Inglesa
 Copa da Liga da Irlanda
 Copa da Liga da Irlanda do Norte
 Copa da Liga Japonesa
 Copa da Liga Polonesa
 Copa da Liga de Singapura
 Copa da Liga Sul-Africana
 Copa da Liga de Trinidad e Tobago
 Copa da Liga de Hong Kong

Desambiguação